

Toponyme 

 Carrère : commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques

Patronyme 

 Albane Carrère, mezzo-soprano française ;
 André Carrère (1924-2015), joueur de rugby à XV et XIII, international français (2 sélections) ;
André Carrère  (1932-2010), joueur de rugby à XV et XIII, international français (31 sélections) ;
 Anne Carrère (née en 1927), comédienne française ;
 Bertrand Carrère (1880-1957), homme politique français ;
 Charles Carrère (1928-2020), écrivain sénégalais ;
 Christian Carrère (né en 1943), joueur français de rugby à XV ;
 Christine Carrère (1930-2008), comédienne française ;
 Claude Carrère (1936-2014), auteur, compositeur, producteur français ;
 Cyril Carrère (1983-), écrivain français ;
 Edward Carrere (1906-1984), directeur artistique américain ;
 Émile Carrère (1937-1964), joueur français de rugby à XV ;
 Emmanuel Carrère (né en 1957), écrivain, scénariste et réalisateur français, fils de Louis Édouard Carrère et de l'historienne Hélène Carrère dite Carrère d'Encausse ;
 Frédéric Carrère (1816-1888), auteur français ;
 Gaston Carrère (1877-1936), homme politique français ;
 
 Hélène Carrère dite Carrère d'Encausse (née en 1929), historienne et secrétaire perpétuel de l'Académie française ;
 Jean Carrère (1868-1932), journaliste et écrivain français ;
 Jean Carrère (1930-2022), joueur français de rugby à XV ;
 Jean-Louis Carrère (né en 1944), homme politique français ;
 Jean-Paul Carrère (1926-2012), réalisateur et metteur en scène français ;
 John Carrère (1858-1911), architecte américain ;
 Joseph Carrère (1680-1735), médecin français, neveu de François Carrère ;
 Joseph Carrère, joueur français de rugby à XIII et XV ;
 Joseph-Barthélemy-François Carrère (1740-1802), médecin français, fils de Thomas Carrère ;
 Laurent Carrère (né en 1983), boxeur français ;
 Louis Carrère (1914-1979), joueur français de rugby à XV ;
 Marcel Carrère (1913-1979), commissaire divisionnaire français ;
 Marina Carrère d'Encausse (née en 1961), médecin échographiste français et journaliste, fille de Louis Édouard Carrère et de l'historienne Hélène Carrère dite Carrère d'Encausse ;
 Maryse Carrère (née en 1967), femme politique française ;
 René Carrère (1885-1959), peintre et réalisateur français ;
 Robert Carrère (né en 1921), joueur français de rugby à XV ;
 Serge Carrère (né en 1958), dessinateur français ;
 Tia Carrere (née en 1967), actrice, chanteuse, top-modèle et productrice américaine ;
 Xavier Carrère (né en 1966), souffleur de verre français.
 Christophe Carrère (né en 1971), auteur et chercheur français, petit-fils de Marcel Carrère.

Divers 
 Carrere Group D.A., groupe audiovisuel fondé par Claude Carrère.
Disques Carrère, société de production de chansons puis maison de disques, fondée par Claude Carrère et Jacques Plait.
 La maison Carrère est une maison créole de l'île de La Réunion.

Voir aussi 
 
 
 
 Carrero